Heist může znamenat:

Místo 
Heist (Německo) – obec ve Šlesvicku-Holštýnsku v Německu
Heist-aan-Zee – obec v Západních Flandrách v Belgii
Heist-op-den-Berg – obec v provincii Antverpy v Belgii

Kultura 
The Heist – druhé studiové album amerického rappera Macklemorea a hudebního producenta Ryana Lewise
Heist (seriál) – americký televizní seriál
Heist (píseň, Lindsey Stirling) – píseň Lindsey Stirling